Starboy (пісня) — пісня співака The Weeknd, випущена 2016
 Starboy (альбом) — альбом співака The Weeknd, випущений 2016